Херсонский — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Херсонский, Борис Григорьевич (род. 1950) — русский поэт, переводчик, клинический психолог
 Херсонский, Василий Васильевич (1789—1830) — русский историк, профессор
 Херсонский, Григорий Петрович (род. 1937) — советский и израильский тромбонист, заслуженный артист РСФСР
 Херсонский, Хрисанф Николаевич (1897—1968) — советский сценарист, критик, драматург и прозаик

 Херсонская, Людмила Дмитриевна (род. 1964) — русская поэтесса, переводчик

Топонимы 
 Херсонский — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Херсонский — упразднённый хутор в Тарумовском районе Дагестана.
 Херсонский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Херсонский — посёлок в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Херсонский — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Херсонский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Херсонский — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

См. также 
 Херсонский городской совет
 Херсонский морской порт
 Херсонский округ
 Херсонский проезд
 Херсонский речной порт
 Херсонский уезд